Ренви́ль ( или ) может означать:

Топоним 
 Ренвиль — коммуна во Франции, в департаменте Арденны
 Ренвиль — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна
 Ренвиль — коммуна во Франции, в департаменте Эр

Фамилия 
 Ренвиль, Бенжамен (1852—1937) — канадский политик.
 Ренвиль, Жозеф-Ормисдас (1875—1942) — канадский политик.